Флаг Луцка — флаг города Луцк, утверждён 23 августа 2007 года решением сессии городского совета Луцка.

Описание 

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 1:1, разделенное на четыре равные части. Верхняя от древка и нижняя от края — красные. Две другие части — желтые. На верхней от древка (красной) части находится серебряный (белый) волынский крест. Хоругвь соединила в себе цвет символики герба города Луцка и Волыни.

Ссылки 
Луцька міськрада 

Флаги городов Украины
Флаг